Falkenbergs FF is een Zweedse voetbalclub uit Falkenberg, opgericht op 3 januari 1928. De club promoveerde in 2013 voor het eerst in de geschiedenis naar de Allsvenskan. De clubkleuren zijn geel-wit.

Geschiedenis

De voetbalafdeling speelde lang in de lagere klassen van het Zweedse voetbal. In de jaren negentig volgde een opmars, die uiteindelijk naar de Superettan leidde. In 2003 promoveerde de club opnieuw naar het tweede niveau, maar speelde nooit voor de prijzen. In 2013 werd de club onder leiding van trainer Hans Eklund voor het eerst in de geschiedenis kampioen van de Superettan en promoveerde het naar de Allsvenskan. Na drie seizoenen op het hoogste niveau gespeeld te hebben, viel het doek voor Falkenbergs FF.

Na twee seizoenen in de Superettan, kon het opnieuw de stap maken naar de Allsvenskan, waar het in het seizoen 2019 weer zou uitkomen. Vanaf 2021 volgde een dubbele degradatie, eerst naar de Superettan, het jaar erop degradeerde Falkenbergs FF naar de Ettan.

Het supporterslied van Falkenbergs FF heet Tillsammans för Falkenberg.

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

Trainer-coaches
 Henning Svensson (1932-1934)
 Lars Borgström (2004-2005)
 Ingemar Nilsson (2006-2007)
 Thomas Askebrand (2008-2012)
 Hans Eklund (2012-2013)
 Henrik Larsson (2013-2014)
 Hans Eklund (2015-)

Bekende (oud-)spelers 
  Daniel Alexandersson
  Rami Al Hajj
  Henrik Bertilsson
  David Elm
  Viktor Elm
  Pär Zetterberg
  Thomas Drage (2016-17)
  John Chibuike (2019-
  Sander van Looy (2020-

Zweedse voetbalclub
Sport in Hallands län